Кіміко Дате була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Ліндсі Девенпорт.

Габріела Сабатіні виграла титул, перемігши у фіналі Девенпорт з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Ліндсі Девенпорт (фінал)
  '''Габріела Сабатіні (переможниця)
  Кіміко Дате (півфінал)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)
  Бренда Шульц (2-ге коло)
  Емі Фрейзер (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (1-ше коло)
 n/a

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Peters International 1995 Draw

Peters International
Peters International 1995